Кафана „Липов лад” је позната београдска кафана, једна од малобројних старих кафана које су преживеле модернизацију почетком 21. века. Отворена је 1928. године и данас се под истим именом налази на истом месту али у новом објекту, изграђеном 1972. године. Налази се у београдској општини Звездара, на углу Гвоздићеве улице и Булевара краља Александра.

По овој кафани Липов Лад се зове и цео кварт у коме се она налази, као и једна од 17 звездарских месних заједница. Овековечена је у филму Ко то тамо пева и песми Стари Липов лад ансамбла Свилен конац.

Име 
Име „Липов лад” (липов хлад) кафана је добила по липама које су некада расле у башти старе зграде кафане и стварале пријатну хладовину. Неке од ових липа и данас расту у башти новог ресторана.

Историја 
Кафана „Липов лад” отво­ре­на је 1928. го­ди­не и вре­ме­ном је сте­кла ве­ли­ки број го­сти­ју, при­ву­че­них гур­ман­лу­ци­ма и до­ма­ћом кухињом. По­себ­ну афир­ма­ци­ју до­жи­ве­ла је кра­јем пе­де­се­тих и по­чет­ком ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка, ка­да је по­ста­ла са­ста­ја­ли­ште зве­здар­ских бо­е­ма у ком су се ре­дов­но оку­пља­ли по­зна­ти умет­ни­ци, глум­ци, пе­сни­ци и други. У овој ка­фа­ни је вла­да­ла при­сна и не­у­си­ље­на ат­мос­фе­ра, јер су се вре­ме­ном ско­ро сви го­сти ме­ђу­соб­но по­зна­ва­ли. Уче­ста­ле су и по­ро­дич­не по­се­те, па је током лета у ба­шти ресторана било те­шко на­ћи сло­бо­дан сто. При­јат­ној и ин­тим­ној ат­мос­фе­ри до­при­но­си­ли су и оми­ље­ни ко­но­ба­ри, не­у­мор­ни у слу­же­њу и дис­крет­ни у оп­хо­ђе­њу. Стара кафана срушена је 1972. го­ди­не, због ре­кон­струк­ци­је це­лог кра­ја. На истом месту сазидан је модеран објекат са истом наменом и истим именом.

У периоду Социјалистичке Федеративне Републике Југославије важила је за једну од београдских „партијских кафана” - омиљено састајалиште локалних политичара.

Почетком 2000-их је била пред затварањем због проблема са приватизацијом, али је ипак опстала и данас важи за једну од најстаријих београдских кафана.

Културолошки значај 
Кафана је овековечена у култном филму Ко то тамо пева, у сцени када се Драган Николић жали Неди Арнерић да ће закаснити на аудицију за певача у „Липовом ладу” који је „најбољи ресторан у Београду”.

О рушењу старе кафане „Липов лад” и зидању нове ансамбл староградских песама Свилен конац 1994. године објавио је песму Стари „Липов лад”, а боемима ове кафане песник Драгојло Јовић посветио је песму Са липом су нестали боеми.

„Липов лад” данас 
Данас је „Липов лад” ексклузивни београдски ресторан у коме се могу пробати јела како интернационалне, тако и традиционалне српске кухиње. Ентеријер је помало соцреалистички, али је ресторан познат по квалитетној и укусној храни и обилним порцијама. У понуди су и српски специјалитети, какви су домаћи сир и ајвар. Има и велики избор вина, сортираних по земљама порекла и одличних домаћих ракија.

Галерија

Види још 
 Кафана Лион (Звездара)

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Кафане у Београду
Историја Звездаре
Грађевине на Звездари